El término guardarropa puede hacer referencia a:

 Guardarropa, una planta herbácea.
 Guardarropa, una habitación para guardar prendas de abrigo y otros enseres.
 Guardarropa, conjunto de prendas de una persona.
 El nombre común de la planta '''Santolina rosmarinifolia.